Матвейцево — название нескольких населённых пунктов:
 Матвейцево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Матвейцево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Матвейцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Матвейцево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Матвейцево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
  Матвейцево — бывшая деревня, ныне урочище в Рыбинском районе Ярославской области.